Còmic: Blade (còmic), personatge de còmic de la Marvel Comics
 Cinema:
 Blade (pel·lícula de 1973), dirigida per Ernest Pintoff
 Blade Runner, pel·lícula de 1982 dirigida per Ridley Scott
 Blade (pel·lícula de 1998), dirigida per Stephen Norrington i basada en el còmic
 Blade II, pel·lícula de 2002 dirigida per Guillermo del Toro i basada en el còmic
 Blade: Trinity, pel·lícula de 2004 dirigida per David S. Goyer i basada en el còmic
 Blade (pel·lícula de 2023), dirigida per Bassam Tariq
 Televisió: Blade: The Series, programa de televisió estatunidenc i basat en el còmic